Edward Strachey   (1812-1901)
 Edward Strachey  (1858-1936)